Бегар може да се односи на:

 Бегар (Ланд), насељено место у Француској, у департману Ланд
 Бегар (Приморје), насељено место у Француској, у департману Приморје